Saint-Nicolas (Waals: Sint-Nicolê) is een plaats en gemeente in de provincie Luik in België en ligt in de agglomeratie van de gelijknamige stad Luik. Sinds de gemeentefusies in 1977 omvat de gemeente ook de voormalige gemeenten Montegnée en Tilleur. De fusiegemeente telt zo'n 24.000 inwoners.

Saint-Nicolas is met zijn 6,84 km² de kleinste gemeente van Wallonië en met 3520 inwoners per km² tevens de dichtstbevolkte.

Geschiedenis
In 1147 werd een kapel gebouwd, en in 1865 werd Saint-Nicolas een zelfstandige parochie.

Saint-Nicolas, vlak bij Luik gelegen, maakte vanaf begin 19e eeuw een snelle groei door, ten gevolge van de steenkoolwinningsactiviteiten van de Société anonyme des Charbonnages de Gosson-Kessales en voorlopers daarvan.

Gedurende de jaren '50 van de 20e eeuw kwamen er veel Italiaanse gastarbeiders in de mijnen werken. In de jaren '60 van de 20e eeuw sloten de mijnen. De afstammelingen van de Italianen maken bijna de helft van de huidige bevolking uit.

Kernen

Deelgemeenten

Bezienswaardigheden
Sint-Niklaaskerk
Maagd der Armenkerk (Église Notre-Dame des Pauvres), aan Rue de la Fontaine 23. Gebouwd in 1957 naar ontwerp van M.Evertz.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek
De eerste burgemeester van de fusiegemeente in 1977 werd Freddy Donnay, toenmalig burgemeester van Montegnée.

De PS heeft steeds een absolute meerderheid gehaald in de gemeenteraad sinds de fusie.

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
<small>(*) 1988: POS (1,14%) / 2000: R.W.F. (2,12%) / 2006: G.T.I. (1,46%) / 2018: Parti Populaire (5,42%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Sport 
In de sport is Saint-Nicolas vooral bekend van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De Rue de Bordelais vormt de laatste officiële beklimming als de Côte de Saint-Nicolas. De klim ligt op slechts vijf kilometer van de finish, na ruim 250 km en daardoor valt hier vaak de beslissing. De klim is 1250 meter lang, het hoogteverschil is 100 meter en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8%.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Saint-Nicolas

Externe link
Website van de gemeente
Historische foto's van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)